Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BRD Bucharest Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník bukurešťského turnaje hraného na antukových dvorcích.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená rumunská dvojice Elena Bogdanová a Alexandra Cadanțuová, která ve finále zdolala turecko-italské turnajové čtyřky Çağlu Büyükakçayovou s Karin Knappovou výsledkem 6–4, 3–6 a [10–5]. Obě šampiónky tak na okruhu WTA Tour získaly premiérový titul .

Nasazení párů 
  Katarzyna Piterová /  Olga Savčuková (semifinále)
  Janette Husárová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Sílvia Solerová Espinosová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  María Irigoyenová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2014